TTY est un sigle pouvant faire référence à:
 TTY : Text TeletYpe, voir téléscripteur
 tty, une commande système Unix

Voir aussi 
 PuTTY, émulateur de terminal
 RTTY, voir Radiotélétype
 Getty (Unix)